En sciences de la vie et en histoire naturelle, la systématique est la science qui a pour objet de dénombrer et de classer les taxons dans un certain ordre, basé sur des principes divers.
En chimie, nomenclature systématique est une expression usuelle pour se référer aux règles de nomenclature IUPAC.
En mathématiques, l'erreur systématique est la moyenne qui résulterait d'un nombre infini de mesurages du même mesurande, effectués dans les conditions de répétabilité, moins une valeur vraie du mesurande.
La théologie systématique désigne la tentative de formuler une philosophie cohérente qui peut être intégrée au sein d'un système religieux donné.